Ben Verweij – calciatore olandese
 Koen Verweij – pattinatore olandese di velocità su ghiaccio
 Michiel Verweij – filologo classico olandese, neolatino e storico medievalista